Illumination è l'equivalente in lingua inglese della parola "illuminazione".

Cinema 
 Illumination – casa cinematografica statunitense

Musica 
 Illumination – album dei The Pastels del 1997
 Illumination – album di Paul Weller del 2002
 Illumination – album degli Earth, Wind & Fire del 2005
 Illumination – album dei Tristania del 2007
 Illumination – album di Robert Rich del 2007
 Illumination – album delle Mediæval Bæbes del 2009
 Illumination – album di Walter Davis Jr.